Martinitz bezeichnet

 eine Burg in Tschechien, siehe Burg Martinice
 eine Gemeinde in Tschechien, siehe Martinice u Onšova
 eine Gemeinde in Tschechien, siehe Martinice u Holešova
 eine Gemeinde in Tschechien, siehe Martinice u Velkého Meziříčí
 den historischen deutschen Namen der Gemeinde Martinice v Krkonoších im Okres Semily in Tschechien
 ein Adelsgeschlecht, siehe Martinic

Martinitz ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Bernhard von Martinitz (1680–1735), k.k. Staatsmann und Ritter vom Goldenen Vließ
 Georg Adam von Martinitz (1645–1714), böhmischer Adliger
 Georg Adam Borsita von Martinitz (1602–1651), Geheimer Rat, Kämmerer und oberster Kanzler des Königreichs Böhmen
 Jaroslav Borsita von Martinic (1582–1649), böhmischer Adliger
 Johanna Eva von Martinitz (1616–1619)
 Stefan Poduška von Martinitz († 1397), böhmischer Adeliger, Landeshauptmann von Glatz und Frankenstein, königlicher Rat und Günstling des böhmischen Königs Wenzel IV.

Siehe auch:
 Martinice